Parmesan peut faire référence à :

 un habitant (ou tout ce qui est relatif à la ville) de Parme, en Italie ;
 le parmesan, ou Parmigiano Reggiano, fromage italien ;

Personnes 
 Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit « Le Parmesan », peintre italien du .
 Camille Parmesan, écologue américaine.

Homonymie de patronyme